Ağaoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Ağa“ (dt. u. a. Grundbesitzer).

Namensträger 
 Adalet Ağaoğlu (1929–2020), türkische Schriftstellerin und Journalistin
 Ahmet Ağaoğlu (1869–1939), türkischer Publizist, Journalist und Politiker
 Ahmet Ali Ağaoğlu (* 1957), türkischer Sportfunktionär und Geschäftsmann
 Ali Ağaoğlu (* 1954), türkischer Bauunternehmer und Geschäftsmann
 Mehmet Ağa-Oğlu (1896–1949), türkischer Kunsthistoriker
 Süreyya Ağaoğlu (1903–1989), türkische Juristin und Autorin

Siehe auch 
 Agha (Titel)

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname
Patronym